Мисс Интернешнл 1963 () — 4-й международный конкурс Мисс Интернешнл. Проводился 16 августа 1963 года в Лонг-Бич (Калифорния), США. Победительницей стала Гвюдрун Бьярнадоттир, представительница Исландии.

Финальный результат

Места

Участницы

Специальные награды
Дружба: Катерине Паулюс (Catherine Paulus), 
Фотогеничность: Ксения Допплер (Xenia Doppler), 
Национальный костюм: Ксения Допплер (Xenia Doppler),

См. также 
 Мисс Мира 1963
 Мисс Вселенная 1963

Ссылки
Официальный сайт
Мисс Интернешнл 1963

Примечания 
 Miss International 1963 Result

Мисс интернешнл
1963 год в Калифорнии
События 16 августа
Август 1963 года
Лонг-Бич